Província de Mikawa
3165 Mikawa
Gunichi Mikawa
Baía de Mikawa

Desambiguação